Die Virginia Slims International Doubles Championships 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 15. bis 17. September 1989 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Untere Hälfte 1

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in der Präfektur Tokio